Ben Saunders (ontdekkingsreiziger) (1977), Brits ontdekkingsreiziger op de Noordpool 
Ben Saunders (vechter) (1983), Amerikaans Mixed Martial Arts-vechter
Ben Saunders (zanger) (1983), Nederlands zanger en de winnaar van The voice of Holland